Vanessa Renee Williams (1960) amerikai gospel énekesnő
 Vanessa Lynn Williams (1963. március 19.) amerikai énekesnő, színésznő, szépségkirálynő
 Vanessa Estelle Williams (1963. május 12.) amerikai színésznő